La ligne 93 est une ancienne ligne du tramway de Bruxelles qui reliait la place Marie-José à Ixelles à la gare de Schaerbeek entre  et .

Histoire 
La ligne est mise en service le  entre la place de la Paix à Evere et la place Georges Brugmann à Ixelles.

Le , la ligne est déviée depuis Schaerbeek Pogge vers la gare de Schaerbeek.

Le , la section Bruxelles Place des Palais - Ixelles Place Georges Brugmann est supprimée entrainant la fermeture à tout-trafic des sections Bruxelles Place des Palais - Ixelles Place Eugène Flagey et Bruxelles Rue du Bailli / Rue de Livourne - Ixelles Place Georges Brugmann, la ligne est déviée depuis la place des Palais vers l'arrêt Legrand par les rues Royale et de la Régence, la place Poelaert et l'avenue Louise. L'ancienne section vers la place Georges Brugmann est reprise par une nouvelle ligne d'autobus sous l'indice 37.

Le , la ligne est prolongée de l'arrêt Legrand à la place Marie-José à Ixelles, elle devient par la même occasion une ligne de renfort des lignes 92 et 94, elle ne roule plus le dimanche et le soir après 19h30.

Le , le terminus est déplacé de la place Marie-José à Ixelles à l'arrêt Legrand. Le , la ligne est supprimée.

Matériel roulant 
 Automotrices type 2000 ;
 Automotrices type 7000/7100 ;
 Automotrices type (7500) 7700/7800 ;
 Automotrices type 9000 ;
 Automotrices type Standard.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway de Bruxelles

Ancienne ligne du tramway de Bruxelles